W Republice Południowej Afryki nie funkcjonuje oficjalna, administracyjna definicja miasta. Największe obszary metropolitalne znajdują się w granicach okręgów metropolitalnych (ang. metropolitan municipalities). Pozostałe miasta, podobnie jak tereny wiejskie, podzielone są pomiędzy dystrykty (district municipalities), a następnie gminy (local municipalities).

Dla potrzeb statystycznych w kraju wprowadzono podział gmin na szereg kategorii odzwierciedlających stopień ich urbanizacji (podział ten nie jest jednak usankcjonowany prawnie). Gminy zdominowane przez zabudowę miejską są określane mianem „miast drugorzędnych” (secondary cities), natomiast gminy o mniejszym stopniu urbanizacji lecz z wyraźnie dostrzegalnym centrum zlokalizowanym na obszarze miejskim nazywane są „dużymi miasteczkami” (large towns). Pozostałe gminy przynależą do kategorii „małych miasteczek” (small towns) bądź „przeważająco wiejskich” (mostly rural).

W 2011 roku w kraju było 8 okręgów metropolitalnych (oznaczanych literą A), 19 „miast drugorzędnych” (B1) oraz 29 „dużych miasteczek” (B2).

Lista okręgów metropolitalnych (A) oraz gmin o dużym stopniu urbanizacji (kategorie B1 i B2)

Największe zespoły miejskie

Alfabetyczna lista miejscowości 
Źródło: World Gazetteer
 Adelaide
 Alberton
 Alice
 Aliwal North
 Allanridge
 Atlantis
 Balfour
 Ballito
 Barberton
 Barkly West
 Beaufort West
 Bela Bela
 Benoni
 Bethal
 Bethlehem
 Bhisho
 Bloemfontein
 Bloemhof
 Boksburg
 Botshabelo
 Brakpan
 Brandfort
 Bredasdorp
 Breyten
 Brits
 Bronkhorstspruit
 Burgersdorp
 Carletonville
 Centurion
 Ceres
 Christiana
 Clarens
 Clocolan
 Colesberg
 Cradock
 Cullinan
 De Aar
 Delmas
 Deneysville
 Dewetsdorp
 Dundee
 Durban
 East London
 Empangeni
 Ermelo
 Eshowe
 Ficksburg
 Fochville
 Fort Beaufort
 Frankfort
 Ga-Rankuwa
 Gcuwa
 George
 Germiston
 Glencoe
 Graaff-Reinet
 Grabouw
 Greytown
 Groblershoop
 Harrismith
 Hartswater
 Heilbron
 Hennenman
 Hermanus
 Hoopstad
 Howick
 Jan Kempdorp
 Johannesburg
 Kapsztad
 Kathu
 Kempton Park
 Kenilworth
 Kimberley
 King William’s Town
 Klerksdorp
 Knysna
 Kokstad
 Komatipoort
 Kroonstad
 Krugersdorp
 Kuruman
 KwaDukuza
 KwaMhlanga
 Ladybrand
 Ladysmith
 Lebowakgomo
 Lephalale
 Lichtenburg
 Louis Trichardt
 Lydenburg
 Mabopane
 Mahikeng
 Mahwelereng
Makhanda
 Malmesbury
 Margate
 Middelburg
 Middelburg
 Midrand
 Mmabatho
 Modimolle
 Modjadjiskloof
 Mokopane
 Montagu
 Mooi River
 Mossel Bay
 Mthatha
 Musina
 Nelspruit
 Newcastle
 Nigel
 Onseepkans
 Orkney
 Oudtshoorn
 Paarl
 Parys
 Phalaborwa
 Phuthaditjhaba
 Piet Retief
 Pietermaritzburg
 Polokwane
 Pongola
 Port Alfred
 Port Elizabeth
 Port Shepstone
 Postmasburg
 Potchefstroom
 Pretoria
 Prieska
 Queenstown
 Randburg
 Randfontein
 Randvaal
 Reitz
 Richards Bay
 Richmond
 Robertson
 Roodepoort
 Rustenburg
 Sandton
 Sasolburg
 Schweizer-Reneke
 Scottsburgh
 Secunda
 Senekal
 Simonstad
 Siyabuswa
 Somerset East
 Somerset West
 Soweto
 Springbok
 Springs
 Stellenbosch
 Stilfontein
 Stutterheim
 Swellendam
 Taung
 Tembisa
 Thaba Nchu
 Theunissen
 Thohoyandou
 Tzaneen
 Uitenhage
 Ulundi
 Umkomaas
 Upington
 Utrecht
 Vanderbijlpark
 Ventersdorp
 Vereeniging
 Victoria West
 Viljoenskroon
 Virginia
 Volksrust
 Vrede
 Vredefort
 Vredendal
 Vryburg
 Vryheid
 Warrenton
 Welkom
 Wellington
 Wilderness
 Winburg
 Witbank
 Worcester

Przypisy 

 
Południowa Afryka